Le Superstars Series 2010 sono la settima edizione del Campionato Italiano Superstars e la quarta dell'International Superstars Series. La più importante novità della stagione riguarda il debutto di una nuova categoria: la Superstars GT Sprint, aperta alle vetture GT. Entrambi i campionati della Superstars Series sono stati vinti da Thomas Biagi, sulla BMW, mentre il titolo della GT Sprint è stato vinto dall'equipaggio Maurizio Mediani-Alessandro Bonetti, sulla Ferrari.

Piloti e team Superstars Series

Piloti e team Superstars GT Sprint

Calendario

ISS= International Superstars SeriesItaliano= Campionato Italiano SuperstarsGT= Superstars GT Sprint

Risultati

Risultati Superstars Series

Risultati Superstars GT Sprint

Classifiche

Campionato Italiano Superstars

International Superstars Series

Superstars GT Sprint

Note

Collegamenti esterni

2010
Superstars Series